Владимир Викторович Павленко:
 Павленко, Владимир Викторович (род. 1968) — российский актёр.
 Павленко, Владимир Викторович (род. 1962) — министр государственной безопасности Донецкой Народной Республики.